Mackie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew S. Y. Mackie
 William Wylie Mackie